Tschorna (ukrainisch Чорна) ist die geographische Bezeichnung folgender Objekte:

 Tschorna, deutscher Name der Stadt Mustvee in Estland
 Tschorna (Fluss), Fluss auf der Krim, Ukraine

 Tschorna (Starokostjantyniwka), Dorf in der Ukraine, Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniwka
 Tschorna (Tschemeriwzi), Dorf in der Ukraine, Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi
 Tschorna (Podilsk), Dorf in der Ukraine, Oblast Odessa, Rajon Podilsk